Pflaum ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Pflaum (1947–1983), deutscher Arzt in der Entwicklungshilfe 
 Alexander von Pflaum (1839–1911), deutscher Bankier und Mäzen
 Barbara Pflaum (1912–2002), österreichische Fotografin und Fotojournalistin
 Franz Albrecht Pflaum (1727–1798), deutscher Theologe
 Friedrich von Pflaum (1852–1919), bayerischer General der Infanterie
 Fritz Pflaum (1871–1908), deutscher Alpinist
 Georg Kilian Pflaum OFM (1913–1971), deutscher Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar in Bolivien
 Gero Pflaum (1969–2018), deutscher Fernsehmoderator
 Guntram Pflaum (1903–1945), deutscher SS-Führer und Leiter des Lebensborn e. V.
 Hans-Georg Pflaum (1902–1979), französischer Althistoriker deutscher Herkunft
 Hans Günther Pflaum (1941–2018), deutscher Filmkritiker und Autor von Filmliteratur sowie Regisseur und Drehbuchautor
 Harry Pflaum (1934–2012), deutscher Gebrauchsgrafiker und Maler
 Jakob Pflaum (um 1450 – Anfang 16. Jahrhundert), deutscher Astronom und Prognostiker in Ulm 
 Johannes Pflaum (* 1964), Evangelischer Theologe und Autor
 Karl Pflaum (1890–1957), deutscher Generalleutnant der Wehrmacht
 Lienhard Pflaum (1927–2018), deutscher Theologe und Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Baden
 Loretta Pflaum (* 1972), österreichische Schauspielerin
 Peter Pflaum sen. (1933–2011), österreichischer Unternehmer
 Richard Pflaum (1884–1951), deutscher Verleger
 Walter Pflaum (1896–1989), deutscher Professor für Maschinenbau

Siehe auch:
 Pflaums Posthotel